

Aziende 
 Bollinger – azienda vitivinicola francese produttrice di champagne

Persone 
 Friedrich Bollinger – calciatore svizzero
 Gottfried Bollinger – calciatore svizzero
 James Bollinger – pugile statunitense
 Otto Bollinger – patologo tedesco

Altro 
 Bande di Bollinger – metodo di analisi della volatilità di un titolo
 Bollinger Everyman Wodehouse Prize – premio letterario britannico assegnato annualmente dal 2000 ad opere di letteratura umoristica